Асунсион Кујотепехи има више значења:

 Општина Асунсион Кујотепехи (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Асунсион Кујотепехи (Асунсион Кујотепехи, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику